Пакула има више значења:

 Општина Пакула (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Пакула (Пакула, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику